Balnot kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Balnot-sur-Laignes, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Balnot-la-Grange, departementet Aube i regionen Grand Est,